Косміна — жіноче російське прізвище, чоловічий відповідник — Космін
 Косміна Влада Ігорівна (1993, Івано-Франківськ) — українська гандболістка;
 Косміна Оксана Юліївна (1960) — український історик.

Російські прізвища